

Dynastes

Empereurs 
  :  (1708-1745-1765) ;
  :  (1768-1804-1835), également empereur romain germanique de 1792 à 1806 (François II).

Rois 
  : François Fébus (1467-1479-1483), roi de Navarre ;
  :  (1494-1515-1547) ;
  :  (1775-1825-1830) ;
Royaume du Kongo : François Ier (Manikongo) (1500-1545-1546).

Pape 
  Gouvernement de l'Église catholique : François (1936-), pape depuis 2013.

Princes 
  :  (1853-1929-1938).

Grands-ducs et ducs souverains 
 Bretagne : Duc  (1414-1442-1450) ;
  :  (1510-1581), duc de Saxe-Lauenbourg de 1543 à 1571, puis de 1573 à 1581 ;
  :  (1517-1544-1545) ;
  :  (1541-1587), grand-duc de Toscane de 1574 à 1587 ;
 Duché de Modène :  (1610-1658), duc de Modène de 1644 à 1658 ;
 Duché de Parme : François Farnèse (1678-1727), duc de Parme de 1694 à 1727.

Comtes 
  (1462-1510)
  (1491-1545)

Prétendants et souverains consorts 
  :  (1544-1560), roi consort d'Écosse de 1558 à 1560 sous le nom de François .
  :  (1819-1875), prétendant jacobite aux trônes du Royaume-Uni de 1840 à 1875 sous le nom de François .
  : François d'Assise de Bourbon (1822-1902), roi consort d'Espagne de 1846 à 1868.

Autres personnalités 
 François Rousset (évêque),  d'Uzès de 1591 à 1601 ;
 François Ier de Beauharnais, seigneur de Miramion ;
 , quatrième capitaine du peuple de la ville de Mantoue ;
  (mort après 1559) ;
  (mort en 1677), architecte et graveur français.

Titres 

 François I (1937), film français de Christian-Jaque.

Éponymie 
 
 

François I